Населението на Белгия към февруари 2021 година е 11 556 297 души.

Численост 
Численост според преброяванията на населението:

Провинции и територии със специален статут 
Численост на населението в провинциите и териториите със специален статут на Белгия, според преброяванията на населението през годините:

Естествен прираст

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 16,7% (мъже 883 254 / жени 846 099)
 15-64 години: 65,9% (мъже 3 450 879 / жени 3 389 565)
 над 65 години: 17,4% (мъже 746 569 / жени 1 062 701)
(2009)
 0-14 години: 16,1% (мъже 857 373 / жени 822 303)
 15-64 години: 66,3% (мъже 3 480 072 / жени 3 419 721)
 над 65 години: 17,6% (мъже 760 390 / жени 1 047 477)

Етнически състав 
 6 400 000 – фламандци
 4 100 000 – валонци

Езици 
Официални езици са фламандският (60%) и френският (39%).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници